La Serie B 1958-1959 è stata la 27ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 21 settembre 1958 e il 6 giugno 1959 e conclusa con la vittoria dell', al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Santiago Vernazza () con 19 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Dopo sei campionati a 18 squadre, in ottemperanza al Lodo Pasquale le partecipanti tornarono ad essere 20.

Concretizzando la fuga nel girone di ritorno,  e  raggiunsero la promozione, staccando tre avversarie come la neopromossa , il Cagliari e il Lecco. Bergamaschi e siciliani fecero così ritorno in Serie A dopo periodi in B relativamente brevi, durati rispettivamente una e due stagioni. Rimasero in fondo alla classifica con un certo anticipo l'altra neopromossa, il  alla sua ultima stagione cadetta, e il , lontano dalle buone prestazioni dell'anno prima.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1959-1960.
      Retrocesso in Serie C 1959-1960.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 
 
 

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
1958